Ensemble mégalithique de la Chênaie en Maine-et-Loire,
 Dolmen de la Chênaie dans le Morbihan.